Джамея Джексон (; родилась 7 сентября 1986 года, Атланта, США) — американская профессиональная теннисистка.

Общая информация 
Отец Джамеи — Эрнест — предприниматель и бывший спортсмен (Американский футбол). Мать — Руби — работала бортпроводницей. Есть старший брат — Джарред.

Начала играть в теннис в 8 лет. Предпочитает хардовые корты. Кумиры в мире тенниса были сёстры Уильямс и Пит Сампрас.

Спортивная карьера 
Дебют Джексон в WTA-туре состоялся в марте 2003 года, когда она получила уайлд-кард на турнир 1-й категории в Майами. В июне того же года она выиграла первый титул на турнире из цикла ITF с призовым фондом 10 000 долларов. В 2004 году американка впервые сыграла на турнирах серии Большого шлема, выступив на Открытом чемпионате США. В ноябре того же года Джамея одержала победу на 50-тысячнике ITF в Тусоне. В феврале 2005 года она сыграла в четвертьфинале на турнире WTA в Мемфисе. В июне через квалификацию Джексон смогла пробиться на Уимблдонский турнир, где во втором раунде проиграла Линдсей Дэвенпорт. После Уимблдона американка впервые поднялась в первую сотню мирового рейтинга.

В январе 2006 года Джексон сыграла во втором раунде Открытого чемпионата Австралии, уступив там Анастасии Мыскиной. В апреле Джамея дебютирует за сборную США в розыгрыше Кубка Федерации и выигрывает два своих матча против представительниц сборной Германии. Во второй раунд она вышла и на Открытом чемпионате Франции. В июне Джамея сыграла единственный в карьере финал WTA. Произошло это на травяном турнире 3-й категории в Бирмингеме. По ходу турнира она одержала пять побед и смогла переиграть среди прочих Елену Янкович, Елену Лиховцеву и Марию Шарапову. В финале Джексон проигрывает ещё одной россиянке Вере Звонарёвой со счётом 6-7(12), 6-7(5). На Уимблдонском турнире она выбывает во втором раунде. Также завершился для неё и Открытый чемпионат США. Осенью американка вышла в четвертьфинал на турнире в Токио.

Дальнейшая часть карьеры Джексон связана с хронической травмой бедра, которая мешала ей полноценно играть в теннис. Она пропустила большую часть времени с сентября 2007 года по апрель 2008 года. Последним в карьере турниром для неё стал Открытый чемпионат США 2008 года. 24 августа 2009 года она официально объявила о завершении карьеры в возрасте 23-х лет из-за хронической травмы бедра.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (3)

Победы (2)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты США